Алфавитный список названий железных дорог Российской империи за период с 1837 года по 1917 год.

Название сопровождается указанием даты ввода в действие или реорганизации (слияния/выделения) железной дороги. В случае, если в состав одной железной дороги входили другие, информация представлена в виде таблицы.

 Железные дороги, существовавшие по состоянию на 1917 год, выделены полужирным.
 Железные дороги, вошедшие до 1917 года в другие, в списке представлены курсивом с отступом.

А 
 Аккерманская (1916 год): Бессарабская — Аккерман
 Александровская: Москва — Брест

 Алтайская (1915 год): Новониколаевск — Алтайская—Семипалатинск, с веткой до Бийска
 Алят-Аштарская (1914 год): Алят — Аштар
 Амурская (1916 год): Куэнга — Хабаровск, с веткой на Благовещенск
 Армавир-Туапсинская (1915 год): Ставрополь — Армавир — Туапсе

Б 
 Балтийская (см. Северо-Западные)
 Балтийско-Псковско-Рижская (см. Северо-Западные)
 Баскунчакская (1882 год): Ахтуба — Нижний Баскунчак, с ветвями к станциям Северная Озёрная и Южная Озёрная
 Белгород-Сумская (см. Южные)
 Бессарабские (1916 год)
 Богословская: Богословский — Кушва

 Богословско-Сосьвинская (см. Богословская)
 Боржоми-Бакурианская (см. Закавказские)
 Боровичская (см. Николаевская)
 Брестско-Граевская (см. Юго-Западные)
 Брестско-Галацкая (см. Юго-Западные)
 Брестско-Одесская (см. Юго-Западные)
 Брестско-Тернопольская (см. Привислинские)
 Бухарская (1915 год): Каган — Бухара

В 
 Варшавские подъездные пути (1904 год): 1) Груецкий (Варшава — Гора-Кальвария, с ветвями на Могельницу); 2) Яблоновский (Яблонна — Варшава — Карчев); 3) Виляновский (Варшава — Вилянов — Пясечно)
 Варшавско-Бромбергская (см. Варшавско-Венская)
 Варшавско-Венская (1848 год): Варшава — Замбковице — граница, с ветвями на Сосновицы, Калиш и Александров

 Варшавско-Тереспольская (см. Привислинские)
 Вильно-Ровенская (см. Полесские)
 Владикавказская: Ростов — Владикавказ, с линиями и ветвями на Азов-Порт, Новороссийск, Царицын, Ставрополь, Екатеринодар, Кисловодск, Святой Крест, Наурскую, Петровск, Темир-Хан-Шуру и Баладжары.

 Волго-Бугульминская (см. Самаро-Златоустовская)
 Волго-Донская (см. Юго-Восточные)
 Вольмарский подъездной путь (1912 год): Гайнаш — Вольмар — Смильтен
 Воронежско-Ростовская (см. Юго-Восточные)
 Восточно-Галицийская (см. Галицийские)

Г 
 Галицийские: Лемберг — Черновицы, с ветвями военного назначения

 Гербы-Келецкая: Гербы — Келец

 Гербы-Ченстоховская (см. Гербы-Келецкая)
 Грязе-Царицынская (см. Юго-Восточные)
 Грушевско-Донская железная дорога (см. Юго-Восточные)

Д 
 Двинско-Витебская (см. Риго-Орловская)
 Джанкой-Феодосийская (см. Южные)
 Джульфо-Тавризская (см. Закавказские): Джульфа — Тавриз
 Динабурго-Витебская (см. Риго-Орловская)
 Донецко-Каменноугольная (см. Екатерининская)

Е 
 Евлах-Шушинская (1914 год): Евлах — Шуша
 Ейская (1911 год): Сосыка — Ейск
 Екатеринбурго-Тюменская (см. Северо-Восточные)
 Екатерининская: Ростов-на-Дону — Горловка — Екатеринослав — Долинская, с ветвями на Зверево, Мариуполь, Миллерово, Бердянск, Купянск

 Елецко-Грязская (см. Юго-Восточные)

Ж 
 Жабинско-Пинская (см. Полесские)
 Житомирская (1915 год): Бердичев — Житомир — Овруч
 Жуковско-Акуличская (см. Риго-Орловская)

З 
 Забайкальская: Иркутск — Байкал — паромная переправа — Мысовая — Сретенск, с линиями на Кяхту и Маньчжурию

 Закавказские: Поти — Тифлис — Баку, с ветвями на Батум, Боржоми, Карс и Сарыкамыш, Эривань, Джульфу. Построенные в период Первой мировой войны: Сарыкамыш — Эрзурум, Шахтахты — Трабзон, Батуми — Трабзон, Догубаязит — оз. Ван и д.р.

 Закаспийская железная дорога (см. Среднеазиатская)
 Западно-Сибирская (см. Омская)
 Западно-Уральская (1916 год): Бердяуш — Лысьва

И 
 Ивангородо-Домбровская (см. Привислинские)
 Ириновская (1892 год): Санкт-Петербург — Ириновка — Борисова Грива.

К 
 Кахетинская (1916 год): Тифлис — Телави
 Кувшиновский подъездной путь (1911 год): Торжок — Кувшиново — Селижарово
 Киево-Балтская (см. Юго-Западные)
 Киево-Брестская (см. Юго-Западные)
 Киевско-Воронежская (см. Московско-Киевско-Воронежская)
 Китайско-Восточная: 1) Маньчжурия — Харбин — Пограничная, с линиями на Куаньченцзы и Дальний; 2) Владивосток — Хабаровск, с веткой на Пограничную

 Кишинёвская (см. Юго-Западные)
 Ковельско-Владимирская (1906 год): Ковель — Владимир-Волынский
 Козлово-Воронежская (см. Юго-Восточные)
 Козлово-Воронежско-Ростовская (см. Юго-Восточные)
 Коканд-Наманганская (см. Ферганская)
 Кольчугинская (1915 год): Юрга — Кольчугино (началось строительство линии до Кузнецка)
 Константиновская (см. Екатерининская)
 Кругобайкальская (1905 год): Байкал — Мысовая
 Курско-Киевская (см. Московско-Киевско-Воронежская)
 Курско-Харьково-Азовская (см. Южные)
 Курско-Лозово-Севастопольская  (см. Южные)
 Кяхтинская (см. Забайкальская)

Л 
 Ландварово-Роменская (см. Либаво-Роменская)
 Лемберг-Черновицкая (см. Галицийские)
 Либаво-Газенпотский подъездной путь (1901 год): Либава — Газенпот
 Либаво-Кошедарская (см. Либаво-Роменская)
 Либаво-Роменская: Либава — Ромны

 Ливенская (см. Юго-Восточные)
 Лифляндские подъездные пути (1903 год): Валк — Мариенбург — Штоксмангоф, с ветками на Пыталово и Иерику.
 Лодзинская фабричная (1866 год): Лодзь — Колюшки, с ветками на Слотваны, Видзев
 Лодзинские электрические подъездные пути (1901 год)
 Лозово-Севастопольская (см. Южные)

М 
 Мальцовская фабричная (1911 год): Радица — Дятьково — Людиново — Песочня, с ветками на Бытошь, Шахту и временными лесовозными
 Марковский подъездной путь (1907 год): Варшава — Марки — Радимин
 Мелекесский подъездной путь (см. Самаро-Златоустовская)
 Митавская (см. Риго-Орловская)
 Московская окружная (см. Николаевская)
 Московско-Брестская (см. Александровская)
 Московско-Виндаво-Рыбинская: 1) Рыбинск — Псков, с ветками на Новгород и Сольцы, Кашин и Красный Холм; 2) Москва — Виндава; 3) Санкт-Петербург — Витебск

 Московско-Казанская: Москва — Рязань — Казань (строилось продолжение на Екатеринбург), с ветками на Арзамас (строилось продолжение на Шахраны), Земетчино, Пензу, Сызрань и Батраки, Нижний Новгород (строилось продолжение на Котельнич), Симбирск

 Московско-Киевско-Воронежская: Москва — Киев, с ветками на Воронеж, Одессу, Чернигов и Гомель и Полтаву.

 Московско-Курская (см. Московско-Курская, Нижегородская и Муромская)
 Московско-Курская, Нижегородская и Муромская: 1) Москва — Курск; 2) Москва — Нижний Новгород с веткой на Муром

 Московско-Нижегородская (см. Московско-Курская, Нижегородская и Муромская)
 Московско-Рязанская (см. Московско-Казанская)
 Московско-Серпуховская (см. Московско-Курская, Нижегородская и Муромская)
 Московско-Смоленская (см. Александровская)
 Московско-Ярославско-Вологодская (см. Северные)
 Московское Общество подъездных путей (1903 год): 1) Тула — Лихвин; 2) Рязань — Владимир
 Мурманская: Петроград — Мурманск

 Муромская (см. Московско-Курская, Нижегородская и Муромская)

Н 
 Николаевская: Санкт-Петербург — Москва и с ветками на Мгу, Гатчину, Новгород и Вязьму, а также Полоцк и Седлец (?)

 Новгород-Чудовская (см. Московско-Виндаво-Рыбинская)
 Новозыбковский подъездной путь (1901 год): Новозыбков — Новгород-Северск
 Новоторжская (см. Николаевская)

О 
 Обоянская (см. Южные)
 Одесская (см. Юго-Западные)
 Одесская портовая (см. Юго-Западные)
 Одесско-Балтская (см. Юго-Западные)
 Олонецкая (см. Мурманская)
 Омская: Челябинск — Омск — Новониколаевск

 Ораниенбаумская электрическая (1916 год): Петроград — Стрельна
 Ореховский подъездной путь (см. Московско-Казанская)
 Орлово-Грязская (см. Юго-Восточные)
 Орловско-Витебская (см. Риго-Орловская)

П 
 Первое общество подъездных путей (1892 год): 1) Свенцянский (Новосвенцяны — Поставы — Березвеч); 2) Пернов-Ревельский подъездной путь (Пернов — Валк, с веткой на Ревель и Тамсаль); 3) Южные (Житомир — Ольвиополь, с ветками на Винницу, Рудницу и Бершад, Семки
 Пермская (см. Северо-Восточные)
 Пермь-Котласская (см. Северо-Восточные)
 Пермь-Тюменская (см. Северо-Восточные)
 Петроградская окружная (1914 год)
 Петроковско-Сулеевский подъездной путь (1904 год): Петроков — Сулеев
 Подольская (1912 год): Шепетовка — Коростень (строилось продолжение на Жлобин)
 Полесские: 1) Брест — Жабинка — Брянск; 2) Вильна — Ровно, с веткой на Белосток; 3) Мосты — Гродна

 Поти-Тифлисская (см. Закавказские)
 Привислинская (см. Привислинские)
 Привислинские: 1) Млава — Варшава — Ковель, с ветками на Брест (из Ковеля и Холма) — Граево до Прусской границы; 2) Варшава — Брест, с ветками на Багратионовскую, Малкин — Остроленку — Лапы, Ивангород и Люблин, ; 3) Ивангород — Домброва, с ветками на Колюшки и Островец.

 Приморская Санкт-Петербург-Сестрорецкая (1892/1876 год): Санкт-Петербург — Сестрорецк — Дюны, с ветками на Озерки и Флюгов пост
 Псковско-Рижская (см. Северо-Западные)
 Путиловская железная дорога (см. Николаевская)

Р 
 Ржевско-Вяземская (см. Николаевская)
 Риго-Болдерааская (см. Риго-Орловская)
 Риго-Двинская (см. Риго-Орловская)
 Риго-Динабургская (см. Риго-Орловская)
 Риго-Орловская: Рига — Двинск — Витебск — Орёл, с ветками на Муравьёво, Туккум, Жлобин, Клетню

 Риго-Туккумская (см. Риго-Орловская)
 Ростово-Владикавказская (см. Владикавказская)
 Рыбинская (см. Московско-Виндаво-Рыбинская)
 Рыбинско-Бологовская (см. Московско-Виндаво-Рыбинская)
 Ряжско-Вяземская (см. Сызрано-Вяземская)
 Ряжско-Моршанская (см. Сызрано-Вяземская)
 Ряжско-Скопинская (см. Сызрано-Вяземская)
 Рязано-Козловская (см. Рязано-Уральская)
 Рязано-Уральская: Москва — Рязань — Саратов — Уральск, с линиями на Смоленск, Камышин (из Тамбова), Таволжанку, Вольск, Александров Гай и Астрахань, Николаевск

С 
 Самарканд-Андижанская (см. Среднеазиатская)
 Самаро-Златоустовская: Батраки — Самара — Челябинск; ветки на Сергиевские серные воды, Бугульму — Часовенскую, Бакал, Катав-Ивановский завод

 Самаро-Оренбургская (см. Самаро-Златоустовская)
 Санкт-Петербурго-Вологодская (см. Северные)
 Санкт-Петербурго-Вятская (см. Северные)
 Санкт-Петербурго-Московская (см. Николаевская)
 Санкт-Петербурго-Петергофская (см. Северо-Западные)
 Северная (см. Северные)
 Северные: 1) Москва — Архангельск с ветками на Щёлково, Киржач, Иваново, Рыбинск, Романов-Борисоглебск, Кострому — Ермолино, Кинешму ; 2) Обухово — Вологда — Вятка; 3) Москва — Савёлово

 Северо-Восточная Уральская (1916 год): Алапаевск — Богданович, с веткой на Тавду
 Северо-Восточные: 1) Пермь — Чусовая — Екатеринбург — Челябинск, с веткой Пермь — Кунгур — Екатеринбург, на Березники, Тюмень, Туру, Алапаевск и Шадринск; 2) Пермь — Вятка — Котлас

 Северо-Западные: 1) Санкт-Петербург — Варшава, с ветками на Ситу, Вержболово, Ораны — Сувалки — Гродна 2) Тосно — Ревель — Балтийский порт, с веткой на Валк, Гапсаль; 3) Псков — Рига

 Северо-Донецкая (1909 год): Льгов — Харьков — Родаково — Лихая, с ветками на Краматорскую, Никитовку, Бежановку и другие
 Седлецко-Малкинская (см. Привислинские)
 Семиреченская (1917 год): Арысь — Бурное (продолжалось строительство на Верный)
 Сибирская (см. Омская)
 Смоленско-Брестская (см. Александровская)
 Среднеазиатская: Красноводск — Ташкент, с ветками на Кушку, Андижан

 Среднесибирская (см. Омская)
 Стародубский подъездной путь (1900 год): Унеча — Стародуб
 Сумская (см. Южные)
 Сызрано-Вяземская: Вязьма — Ряжск — Сызрань — Батраки, с ветками на Елец и Земетчино

 Сызрано-Моршанская (см. Сызрано-Вяземская)

Т 
 Тамбово-Козловская (см. Рязано-Уральская)
 Тамбово-Саратовская (см. Рязано-Уральская)
 Ташкентская (см. Самаро-Златоустовская): Кинель — Оренбург — Ташкент
 Токмакская (см. Южные)
 Томская (см. Омская): Новониколаевск — Иркутск, с веткой на Томск
 Троицкая (см. Северные)
 Троицкая (1913 год): 2) Полетаево — Троицк — Кустанай (строилась ветка на Челябинск и на Орск); 2) Орск — Оренбург

У 
 Уральская (см. Северо-Восточные)
 Уральская горнозаводская (см. Северо-Восточные)
 Уссурийская (см. Китайско-Восточная)

Ф 
 Фастовская (см. Юго-Западные)
 Ферганская: Коканд — Наманган; Андижан — Чинабад и другие

Х 
 Харьково-Кременчугская (см. Южные)
 Харьково-Николаевская (см. Южные)
 Харьково-Таганрогская (см. Южные)

Ц 
 Царскосельская (см. Московско-Виндаво-Рыбинская)

Ч 
 Черноморско-Кубанская (1916 год): Екатеринодар — Ахтари (строилась линия Крымская — Кущёвская)

Ш 
 Шуйско-Ивановская (см. Северные)
 Шушуньская (1913 год)

Э 
 Эмира Бухарского (1913 год)

Ю 
 Юго-Восточные: 1) Орёл — Царицын с ветками Елец — Валуйки и на Калач-на-Дону и Лихую; 2) Харьков — Балашов; 3) Козлов — Воронеж — Ростов-на-Дону с ветками на Анну, Рамонь

 Юго-Западные: 1) Одесса — Ковель, с ветками Здолбуново — Радзивиллов и Кременец, Казатин — Киев, Казатин — Умань, Жмеринка — Волочиск, Жмеринка — Окница, Вапнярка — Шпола, Слободка — Новоселицы, Раздельная — Унгены и Рени; 2) Бирзула — Знаменка — Фастов, с веткой Бобринская — Черкассы; 3) Киев — Ковель, с ветками Коростень — Шепетовка — Каменец-Подольский и Гусятин и Сарны — Ровно

 Южно-Уссурийская (см. Китайско-Восточная)
 Южные: 1) Курск — Севастополь, с ветками Белгород — Купянск, Джанкой — Феодосия и Керчь, Сарабуз — Евпатория; 2) Харьков — Знаменка — Николаев — Херсон, с ветками Люботин — Ворожба, Кременчуг — Ромны, Користовка — Пятихатки; 3) Полтава — Лозовая — Никитовка с ветками Краматорская — Попасная, Константиновка — Ясиноватая

Я 
 Ярославо-Вологодская (см. Северные)

Примечания

Литература 
 Верховской В. М. Исторический очерк развития железных дорог в России с их основания по 1897 год включительно: Вып. 1-2. — СПб., 1898—1899.

Списки:Железная дорога
Списки:Российская империя